Дата́м (; умер около 362 до н. э.) — лидер кадусиев во время похода к крепости Гадатас при Кире Великом, а также военачальник и сатрап персидской провинции Каппадокия в 385—362 годах до н. э.

Имя 
«Датамес» — это эллинизированная форма древнеиранского * Dātama- или * Dātāma-, либо от Dātamiθra («Дар Митры»), либо от * Data-ama («кому дана сила»). Имя засвидетельствовано на арамейском как «Таданму».

Биография 
Датам был карийцем по рождению, сыном Камиссара и матери-скифки или пафлагонки. Его отец был сатрапом Киликии и фаворитом персидского царя Артаксеркса II. Датам, будучи одним из телохранителей царя, отличился в войне Артаксеркса против кадусиев, и был назначен на должность сатрапа вместо отца, павшего в этой войне. Здесь Датам отличился как военными талантами, так и рвением в службе царю: он привёл к покорности двух правителей областей, устроивших мятеж против Артаксеркса II — Тийя, сатрапа Пафлагонии, и Асписа, сатрапа .

Как следствие, Датам был назначен командующим войска, отправленного для подчинения отпавшего от персов Египта. Однако интриги его врагов при персидском дворе и пошатнувшееся положение побудили его отринуть преданность царю (около 370 года до н. э.). С войсками, находившимися под его командованием, он отошёл в Каппадокию, и составил совместный заговор с другими сатрапами против центральной власти.

Артабаз, один из полководцев, сохранивших лояльность персидскому царю, подступил к Датаму со стороны Писидии, но был им полностью разбит. Слава, приобретённая Датамом, побудила Артаксеркса II направить все силы на то, чтобы подчинить его. Однако Автофрадат, посланный против Датама с большой армией, вынужден был отступить с тяжёлыми потерями. Датам, одерживавший победы над врагами в открытых битвах, в конце концов пал жертвой заговора. После того, как ему удалось избежать нескольких покушений, он был убит при свидании с , сыном Ариобарзана, будто бы примкнувшим к мятежу против царя.

В свою эпоху Датам приобрёл широкую славу как храбрый и удачливый полководец, так что он был известен даже среди греков, хотя никогда не сталкивался с ними в походах. Корнелий Непот, написавший единственное связное изложение биографии Датама, называл его самым храбрым и наиболее талантливым из всех не-греческих и не-римских полководцев, исключая Гамилькара и Ганнибала. В свидетельствах о нём много путаницы и, например, очень трудно найти правильное место в его биографии для несвязных историй, рассказанных Полиэном. Хронология событий, приведенная у Непота, также весьма неясна. Согласно Непоту и Диодору Сицилийскому, Датам умер раньше Артаксеркса II, видимо около 362 года до н. э. Ему наследовал его сын Ариамн, правивший при персидских царях в 362—330 годах до н. э. как сатрап Каппадокии.

Примечания

Литература 
 Корнелий Непот. «О знаменитых людях» или «О знаменитых полководцах» ().
 
 Rüdiger Schmidt, Encyclopaedia Iranica, «Datames», online version, (1994)
 Peck, Harry Thurston. Harper’s Dictionary of Classical Antiquities, «Datames», New York, (1898)
 Smith, William (editor). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, «Datames», Boston, (1867)

Умершие в 360-е годы до н. э.
Кадусии
Военачальники Ахеменидов
Военачальники IV века до н. э.
Сатрапы Каппадокии
Ахеменидские сатрапы
Правители Азии IV века до н. э.
Заговорщики и мятежники державы Ахеменидов
Жертвы политических убийств